А́тварс Влади́мирович Трибунцо́в (; 14 октября, 1976, Огре, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, защитник.

Воспитанник хоккейной школы «Пардаугава». Завершил карьеру игрока в 2016 году.

Участник 10 чемпионатов мира. Дважды выступал на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити и 2006 года в Турине.

На зимней Универсиаде 2017 года, которая проходила в Алма-Ате был помощником главного тренера сборной Латвии.

Достижения 
 Бронзовый призёр Белорусской экстралиги (2012)
 Обладатель кубка Белоруссии (2013)

Статистика 
 Последнее обновление: 11 апреля 2016 года

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Латвии
Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки ХК «Подхале»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Хермес»
Игроки ХК «Лукко»
Игроки «Таллахасси Тайгер Шаркс»
Игроки ХК «Пройссен»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Арыстан»
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Курбадс»
Игроки ХК «Земгале»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой